K7 oder K 7 steht für:
 Schleicher K 7 „Rhönadler“, doppelsitziges Segelflugzeug aus den 1950er Jahren
 K7, Baureihe des Motorrades Honda CB 750 Four
 AMD K7, Codename einer Mikroarchitektur von AMD
 Studio K7, Musiklabel
 Kreisstraße 7
 K7 („Kah-sept“ = cassette), im französischen Sprachraum gebräuchliche Abkürzung für die Compact Cassette (CC, auch MC)
 K7, Milchsäurebakterien der Familie Lactobacillus gasseri, siehe Lactobacillus acidophilus
 K7 Club (England), deren Ziel die Wahrung der Erinnerung an den Rennfahrer Donald Campbell ist
 K7 (Berg), 6858 Meter hoher Berg im Charakusa Tal im Karakorum
 Daewoo K7, südkoreanische Maschinenpistole

Personen:
 K7 (Sänger) (Louis Ramon Sharpe; * 25. August 1969), amerikanischer Rapper, Sänger und Songwriter

K-7 steht für:
 Kalinin K-7, sowjetisches Riesenflugzeug aus den 1930er Jahren
 Pentax K-7, japanische digitale Spiegelreflexkamera

K7